Coupe de Palestine peut faire référence à :
 Coupe de Palestine mandataire de fottball (1928-1948) ;
 Coupe de Palestine des Nations de football (1972-1977) ;
 Coupe de Palestine de football (depuis 2015) ;

Voir aussi